Titus Annius Luscus ist der Name folgender Personen:

* Titus Annius Luscus (Gesandter), römischer Gesandter 
 Titus Annius Luscus (Konsul 153 v. Chr.), römischer Politiker